De Koebok RZjD 2011 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Krasnodar tussen 27 september 2011 en 28 september 2011 werd gehouden. Vier topteams namen deel aan dit toernooi: CSKA Moskou, Lokomotiv-Koeban Krasnodar, Asseco Prokom Gdynia en Astana BK. CSKA won het goud.

Eindklassering 

Koebok RZjD